Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мануела Малєєва-Fragniere виграла титул, перемігши у фіналі Іву Майолі з рахунком 6–1, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мануела Малєєва-Fragniere (переможниця)
  Лариса Нейланд (1-ше коло)
  Ендо Мана (півфінал)
  Пем Шрайвер (1-ше коло)
  Іва Майолі (фінал)
  Александра Фусаї (1-ше коло)
 n/a
  Крісті Богерт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1994 Asian Open Draw

Asian Open (теніс)
Тур WTA 1994
1994 у японському спорті